Грі́ншпун — єврейське прізвище.

Відомі носії:

 Гріншпун Ізакін Абрамович (1913–1980) — радянський театральний режисер, Заслужений діяч мистецтв УРСР
 Гріншпун Юлій Ізакінович (1939–1999) — російський театральний режисер, Заслужений діяч мистецтв Росії, Народний артист України

Єврейські прізвища